Pablo Rodriguez peut désigner :
 Pablo Rodriguez (né en 1967), un homme politique canadien ;
 Pablo Rodriguez, un joueur de football ayant évolué à l'Association sportive de Saint-Étienne Loire.
 Pablo Rodríguez (2001-), footballeur espagnol.